San José (spagnolo per san Giuseppe) è la capitale della Costa Rica.Si tratta di un toponimo estremamente diffuso nei Paesi e nelle aree di lingua spagnola.
 San Jose (nella grafia inglese, senza accento) è altresì una città degli Stati Uniti d'America, in California.

Altri toponimi

Argentina 
 San José, nella provincia di Córdoba
 San José de Jáchal, nella provincia di San Juan
 San José de Metán, nella provincia di Salta

Provincia di Catamarca 
 San José, nel dipartimento di Fray Mamerto Esquiú
 San José, nel dipartimento di Santa María

Provincia di Entre Rios 
 San José, nel dipartimento di Colón
 San José de Feliciano

Bolivia 
 San José

Cile 
 San José de Maipo
 San José de la Mariquina

Colombia 
 San José, nel dipartimento di Caldas
 San José de la Montaña
 San José de Miranda
 San José de Pare
 San José del Fragua
 San José del Palmar
 San José del Guaviare

Costa Rica 
 San José, nel cantone di Alajuela
 San José, nel cantone di Atenas
 San José, nel cantone di Grecia
 San José, nel cantone di Naranjo
 San José, nel cantone di San Isidro
 San José, nel cantone di Upala
 San José de la Montaña

Cuba 
 San José de las Lajas

Filippine 
 San Jose, nella provincia di Antique
 San Jose, nella provincia di Batangas
 San Jose, nella provincia di Camarines Sur
 San Jose, nella provincia di Isole Dinagat
 San Jose, nella provincia di Negros Oriental
 San Jose, nella provincia di Northern Samar
 San Jose, nella provincia di Nueva Ecija
 San Jose, nella provincia di Mindoro Occidentale
 San Jose, nella provincia di Romblon
 San Jose, nella provincia di Tarlac
 San Jose de Buan
 San Jose del Monte

Guatemala 
 San José, nel dipartimento di Petén
 San José Acatempa
 San José Chacayá
 San José del Golfo
 San José el Idolo
 San José la Arada
 San José Ojetenam
 San José Pinula
 San José Poaquil
 Puerto de San José

Honduras 
 San José, nel dipartimento di Choluteca
 San José, nel dipartimento di Copán
 San José, nel dipartimento della Paz
 San José de Colinas
 San José de Comayagua
 San José del Potrero

Messico 
 San José del Cabo
 San José de Gracia
 San José Iturbide

Nicaragua 
 San José de Achuapa
 San José de Bocay
 San José de Cusmapa
 San José de los Remates

Panama 
 San José – comune (corregimiento) situato nel distretto di Calobre, provincia di Veraguas
 San José – comune (corregimiento) situato nel distretto di Las Tablas, provincia di Los Santos
 San José – comune (corregimiento) situato nel distretto di San Carlos, provincia di Panama
 San José – comune (corregimiento) situato nel distretto di San Francisco, provincia di Veraguas
 San José – comune (corregimiento) situato nel distretto di Cañazas, provincia di Veraguas

Paraguay 
 San José de los Arroyos
 San José Obrero

El Salvador 
 San José, dipartimento della Unión
 San José Cancasque
 San José Guayabal
 San José Villanueva

Spagna 
 San José, frazione di Níjar, in Almeria
 San José del Valle

Stati Uniti 
 San Jose, in California
 San José, in Illinois

Uruguay 
 San José de Mayo

Astronomia 
 6216 San Jose, asteroide della fascia principale

Persone 
 Mikel San José, calciatore dell'Athletic Bilbao

Storia 
 San José, galeone spagnolo contenente il tesoro marittimo più grande mai rinvenuto

Altre pagine 
 Vedi tutte le voci che iniziano per San José o San Jose